Nordiske historikemøder er møder for historikere fra de nordiske lande. Nordisk historikermøde (svensk: Nordiska historikermötet, norsk: Nordiske historikermøtet, engelsk: Congress of Nordic Historians) blev afholdt første gang i Lund i 1905, men af politiske årsager udeblev de fleste danske og norske historikere og først i 1920 forsøgte man sig igen. I forbindelse med møderne er der forskellige faglige foredrag og seminarer og sædvanligvis udgives der en eller flere rapporter i forbindelse med et møde.

Eksterne henvisninger

Fodnoter 

Videnskabelige og historiske institutioner